Buergeria är ett släkte av groddjur. Buergeria ingår i familjen trädgrodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trädgrodor
Buergeria